Псалмодия (Gr. Πσ'άλμὸδίά, «пение псалмов») -  простая двухволновая мелодическая кривая, соответствующая структуре параллельного переложения большинства псалмов.  Согласно общепринятому определению, установленному средневековой церковно-европейской теорией, псалмодии состоят из следующего: initium (вступление, начало), открытие или подъем; тенора (или tonus currens, или tuba) удерживающего тон для декламации основных частей стиха; медианты - середины «погружения» между двумя полустишиями, с некоторым вторичным посвящением, ведущим к появлению тенора для второго полустишия; и, наконец, finalis (или punctum), формула закрытия. Тенор может повторять столько, сколько необходимо для покрытия различного количества слов, и система применяется с достаточной гибкостью, чтобы охватить даже те стихи из псалмов, которые на самом деле не двухчастные, а трехчастные.  Реализация псалмодического принципа в еврейских традициях зачастую более сложна, чем в христианской, в нескольких отношениях: (1) у многих мелодий есть не один, а два тенора, а также есть некоторые «двойные» мелодические формулы; (2) тенор, или теноры, часто являются тайными, выступающими в виде одной или нескольких длинных нот или осью серии мелизматических движений или иным образом скрытым под витиеватой выдумкой; (3) во второй половине стиха, структура часто нарушается вычитанием, добавлением или другими отклонениями от шаблона;  Окончание, однако, всегда будет подчиняться соглашению finalis.  С другой стороны, есть много очень простых и предположительно архаичных мелодий, которые следуют псалмодическому образцу добросовестно: примеры известны из Туниса, Марокко, Персии, Йемена и даже Европы.

Особенности 
Характер и сложность мелодии связаны с литургической функцией.  Таким образом, определенный псалом можно петь под различные мелодии.  Исключение составляют несколько псалмов национального траура («Асаф, Боже, язычники вошли в твое наследие»), и Псалом 137 («У рек Вавилона») и Псалом 79 (часто Псалом 91 (" Псалмы огорченного человека ")). Традиционные интонации, которые они приобрели в каждой общине, настолько тесно связаны с их содержанием, что их нельзя перенести на более радостные и праздничные тексты других псалмов. Ежедневное чтение в синагоге посвящено псалмопевцам, а для группы псалмов, исполняемых в утренней молитве (Пескуек-де-Зимра), для будней, субботы и праздников-выбираются разные мелодии. С ростом «праздничности», мелодии имеют тенденцию становиться более сложными. В необычайно праздничных случаях ритуал будет состоять в основном из соответственно выбранных псалмов, и здесь виртуозному составу и исполнению дается самая свободная привязанность. В домашних ритуалах, например, в Галлеле, исполняемом на седере, или для тех частей вышеупомянутых церемоний, в которых ожидается участие конгрегации, простейшие псалмодические мелодии сохранят свое место в силу традиции и по очевидным практическим причинам, которая, помимо сложного сочинения «Откройте мне Врата праведности» (Пс 118) и различных стихов, также сохранила традиционную интонацию для «обязательных» молитв церемонии, в том числе для Псалмов 32 и 95 (Lekhu nerannenah).  Псалмо-образный узор может быть наложен непсалмовыми элементами как эффект литургической функции. «Если ... псалом использовался как введение или интерлюдия между молитвами в определенном режиме, этот способ, как правило, переносился также в Псалтыри - процедуру, называемую пресвитерами me-inyana [מענינא» - из соответствующих Субъект ", талмудический технический термин]".

Использование 
Псалмовые мелодии также используются для текстов, которые не являются псалмами, как в Seliḥot (всех общин) и в различных молитвах на Рош - ха- Шана и в День Искупления (среди ашкеназов).  Некоторые из них могут быть лучше классифицированы как ектения, что является еще более простой формой, чем псалмодия, но тесно связанная с ней.  В любом случае это снова подтверждает утверждение о взаимоотношениях между молитвой и псалмодией.  Хотя псалмы снабжены акцентами в масоретских текстах, вопрос, были ли они когда-либо или все еще поются в соответствии с акцентами, до сих пор остается нерешенным. Даже итальянское изложение мотивов акцента 17-го века для псалмов и утверждения современных информаторов о том, что они поют в соответствии с акцентами, не являются окончательными. Большинство ученых считают, что система акцентов слишком сложна, чтобы ее точно соблюдали, или что было некое специальное «потерянное искусство».  Возможно, даже некоторые из современных практик акцентирования являются феноменом обратного формирования: поскольку акценты были там, ощущалось, что их нужно как-то соблюдать, и после многих поколений некоторые характерные мотивы привязались к знакам акцента в сосуществовании с общей псалмодической линией. Некоторые изменения, такие как те, которые происходят в Мизмор Шир ле-Йом ха-Шаббат (Пс. 92) во многих общинах, могут быть объяснены только влиянием акцентов.

Ссылки 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/

Примечания 

Еврейская культура